Елизабета Шарлота Фалска (нем. Elisabeth Charlotte von der Pfalz) била је фалска принцеза и орлеанска војвоткиња.

Биографија 
Рођена је 27. маја 1652, у немачком граду Хајделберг. Још од детињства су је почели звати Лиселот, шта је била скраћеница за оба њена имена. Брак њених родитеља није био најуспешнији, па су се развели, годину након Елизабетиног рођења а њен отац се оженио с Маријом Лујзом од Дегенфелда. Елизабету и њеног брата Карла је васпитала њихова тетка Софија Хановерска. Елизабета се требало да се уда за Вилијама III Оранског, али због тога што је њен отац стао на страну Француске, удао је за Филипа I. Венчање је било 16. новембра 1671. у граду Мец. Заједно су имали троје деце а најстарије дете је умрло у раној младости. Након рођења трећег детета, су Елизабета и Филип одлучили прекинути заједичке односе. Умрла је 8. децембра 1722, у Дворцу Сен Клу, Паризу, у Француској. Сахрањена је у Базилики Сен Дени.

Потомство 
Елизабета је с Филипом имала троје деце:
 Александра Лујза Орлеанска
 Филип II Орлеански
 Елизабета Шарлота Орлеанска

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1652.
Умрли 1722.
Династија Вителсбах